Nimfă (mitologie) - ființe din mitologia greacă;
Nimfă (biologie) - stadiu de dezvoltare la unele insecte;
Nimfă (anatomie) - una din cele două perechii ale labiilor vaginale;
Papagal nimfă, specie de papagali (Nymphicus hollandicus);
Nimfomanie - tulburare sexuală;